Cinq navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Anson d'après Torbay dans le sud-ouest de l'Angleterre :
 le , un vaisseau de ligne de  rang de 80 canons, lancé en 1693, détruit en 1749 ;
 le HMS Torbay, un vaisseau de second rang lancé en 1683 sous le nom d', renommé Torday en 1750, vendu en 1785 ;
 le , un destroyer de classe S lancé en 1919, transféré à la Royal Canadian Navy en 1928, renommé HMCS Champlain, vendu en 1937 ;
 le , un sous-marin de classe T, lancé en 1940, vendu en 1945 ;
 le , un sous-marin nucléaire de , lancé en 1985.

Torbay